Il doppio femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Çağla Büyükakçay e Pemra Özgen che hanno battuto in finale Samantha Murray e Jade Windley 4-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

 Naomi Broady /  Ana Vrljić (semifinali)
 Julie Coin /  Melanie South (quarti di finale)

 Samantha Murray /  Jade Windley (finale)
 Nicole Clerico /  Nikola Frankova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2013